

Населені пункти та їхні частини
 Віняри — село в гміні Палечниця Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Віняри — село в гміні Ґдув Велицького повіту Малопольського воєводства
 Віняри — село в гміні Двікози Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Віняри — село в гміні Піньчув Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Віняри — село в гміні Ґнезно Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Віняри — частина міста Плоцьк в Мазовецькому воєводстві
 Віняри — частина міста Варка в Груєцькому повіті Мазовецького воєводства
 Віняри — частина міста Глогувек у Прудницькому повіті Опольського воєводства
 Віняри — частина міста Гнезно в Гнезненському повіті Великопольського воєводства
 Віняри — частина міста Каліш в Великопольському воєводстві
 Віняри — частина міста Познань в Великопольському воєводстві

Примітки